Микант Агванский — великий князь Грузии.

Биография 
Микант Агванский родился в 1078 году в городе Мцхета на побережье Куры. По преданиям, сохранившимся с тех времён, он родился в тот момент, когда луна затмевала солнце. Его самым близким другом был Ираклий, его брат, которого он впоследствии прикажет казнить за предательство. С детства его любимым занятием была охота и походы в церковь. Как указывает византийский историк «… его день проходил на одной луне, то он был в лесу, то в Святилище…». Несмотря на узкий круг занятий он был прославлен с детства, как пишут в летописи он никогда не возвращался из лесу без добычи, а владение грузинской письменностью могло бы стать хорошей основой для его церковной деятельности. Но всему этому он предпочёл военное дело. Идеально владея луком, он мог бы стать одним из передовых лучников Грузии в царском отряде, но он счёл это унизительным и недостойным его. В период власти Давида Строителя Грузия начала процветать, но однако он, как и все люди, явно видел как грабят крестьян, и что на эти деньги Грузия могла бы стать крупнейшим государством региона. Именно это побудило его поднять восстание. Восстание произошло в 1112 году и завершилось поражением. Всё это произошло из-за предательства Ираклия, который предупредил об атаке царя. Но это не помешало ему поймать его в плен и убежать. В его владениях (Северные округа Мцхеты) он приказал его казнить, после чего был вынужден бежать на юг в Арран. Он был спасён местными жителями, и продолжил жить здесь вплоть до 1134 года, когда грузины его приносят в Кутаиси. Он скончался в тюрьме крепости Кутаиси. По словам византийского историка он был казнён, и его последними словами были: «я добивался справедливости, и прошу тебя, О Господи, спаси Грузию он нечести».

Примечания